Wailes ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Wailes, US-amerikanischer Agrarökonom
 George Handy Wailes (1866–1967), US-amerikanischer presbyterianischer Theologe
 Richard Wailes (1926–2002), britischer Ruderer